Velika nagrada Španije 1987 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 27. septembra 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 72
| 1:49:12,692
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 72
| + 22,225 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 72
| + 30,818 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 72
| + 31,450 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 72
| + 1:13,507
| 5
| 2
|-
! 6
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 71
| +1 krog
| 17
| 1
|-
! 7
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 8
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 70
| Brez goriva
| 13
|  
|-
! 9
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 70
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 10
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 70
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 11
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 70
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 70
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 68
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 14
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 68
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! 15
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 67
| Motor
| 4
|  
|-
! 16
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 66
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 62
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 55
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 55
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 50
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 45
| Turbo
| 21
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 40
| Zavore
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 26
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 24
| Vžig
| 23
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pascal Fabre
| AGS-Ford
| 10
| Sklopka
| 25
|  
|-
! Ods
| 32
|  Nicola Larini
| Coloni-Ford
| 8
| Vzmetenje
| 26
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Gerhard Berger 1'26.986

Formula 1 sezona 1987
1987